Jennifer Klein désigne :

 Jennifer Klein (football) (née en 1999), footballeuse internationale autrichienne.
 Jennifer Klein, productrice américaine.
 Jennifer Klein, marathonienne en canoë-kayak.